Detta är en lista över sjöar i Perstorps kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Perstorps kommun.

Lista

Perstorps kommun
 Lista